Brinsmead steht für:
 Brinsmead (Queensland), Suburb von Cairns, Cairns Region, Queensland, Australien
 John Brinsmead & Sons, Londoner Klavierbauunternehmen, siehe John Brinsmead

Brinsmead ist der Familienname folgender Personen:
 Duncan Brinsmead (* 1960), Musiker und Softwareentwickler
 Hesba Brinsmead-Hungerford (1922–2003), australische Autorin
 Horace Brinsmead (1883–1934), Beamter für zivile Luftfahrt in Australien
 John Brinsmead (1814–1908), britischer Klavierbauer